«The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage» (сокращённо «The Only Difference») — первый сингл американской рок группы Panic! At the Disco с дебютного студийного альбома A Fever You Can’t Sweat Out. Сингл добился некоторого коммерческого успеха и привлек новую аудиторию слушателей и впоследствии достигший 77 места в США Billboard Hot 100 chart.На песню видео не снято.

Как и многие песни из альбома A Fever You Can’t Sweat Out, название сингла взято из цитаты романа Чака Паланика «Уцелевший».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы по алфавиту
Дебютные синглы 2005 года
Песни Panic! at the Disco